Caersws Football Club (wal.: Clwb Pêl Droed Caersws, eng.: Caersws Football Club) ist ein walisischer Fußballverein aus Caersws im County Powys. Er spielt in der 2. Liga, der Cymru Alliance.

Geschichte 
Der Verein wurde 1887 als Caersws Amateurs FC gegründet. Seit 1974 hat er den heutigen Namen und war 1992 Gründungsmitglied der League of Wales. Die Mannschaft spielte bis 2010 in der höchsten Liga, wobei in der Saison 2001/02 mit Platz vier das beste Ergebnis erzielt wurde.

In dem Jahr war der Club auch international im UEFA Intertoto Cup 2002 vertreten, musste sich aber in der 1. Runde Marek Dupniza aus Bulgarien mit 1:3 geschlagen geben.

In den Jahren 2006–2009 spielte das Team erfolgreich gegen den Abstieg. Zur Saison 2010/11 wurde die Liga auf 12 Mannschaften reduziert. Seit dieser Zeit spielt er in der 2. Liga, der Cymru Alliance.

Erfolge 
 Welsh League Cup
 Sieger: 2001, 2002, 2007

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Walisischer Fußballverein
Gegründet 1887
Sport (Powys)